Docker (Cumbria), een plaats in het  Engelse graafschap Cumbria
Docker (software), een computerprogramma